Legenda:

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 1992

Przypisy 

Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1992